Entocythere är ett släkte av kräftdjur. Entocythere ingår i familjen Entocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Entocythere